USS Saipan je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Saipan (CVL-48) 
 USS Saipan (LHA-2)

Saipan